Tous coupables (Blood Lust), neuvième épisode de la saison 3 des Experts, diffusé en 2002 ;
 Tous coupables ! (Oh, the Guilt), cinquième épisode de la saison 3 de Grey's Anatomy, diffusé en 2006 ;
 Tous coupables ! (A.A.), quinzième épisode de la saison 7 de Malcolm, diffusé en 2006 ;
 Tous coupables (The Road Home), treizième épisode de la saison 9 d’Esprits criminels, diffusé en 2014 ;
 Tous coupable (Chapter Eighty-Three), deuxième épisode de la saison 5 de Jane the Virgin, diffusé en 2019.

Voir aussi 
 Nous sommes tous coupables (Il magistrato), film italo-espagnol de Luigi Zampa, sorti en 1959.